Сівіньо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 110 км на південь від Діжона, 29 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 182,0 особи, медіана доходів становила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сівіньон на сайті французького Національного інституту географії
 Сівіньон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сівіньон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сівіньон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сівіньон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара